Il y a deux stations avec le nom Arbatskaïa dans le Métro de Moscou :
 Arbatskaïa sur la ligne Arbatsko-Pokrovskaïa,
 Arbatskaïa sur la ligne Filiovskaïa.

Arbatskaïa